Тип 99 — многозначный термин:

 Российская империя
 Тип 99 Коломенского завода — пассажирский паровоз
 Япония
 Тип 99 (пулемёт) — японский ручной пулемёт времен Второй мировой войны
 Тип 99 (пушка) — японская авиационная пушка времён Второй мировой войны
 Тип 99 (винтовка) — японская магазинная винтовка времён Второй мировой войны
 Тип 99 (ракета) — японская ракета класса «воздух-воздух»
 Тип 99 (САУ) — японская 155-мм САУ
 Китайская народная республика
 Тип 99 (танк) — китайский основной боевой танк